Pierre Hébert kan syfta på bland andra:

* Pierre Hébert (1742–1794), fransk abbé
 Pierre Hébert (1804–1869), fransk skulptör
 Pierre-Eugène-Émile Hébert (1828–1893), fransk skulptör